

Editoria 
 Stuff – periodico britannico di elettronica
 Stuff – sito web di notizie neozelandese

Musica 
 Stuff – gruppo musicale jazz funk statunitense
 Stuff – album degli Stuff del 1976	
 Stuff – album di Bill Wyman del 1992

Televisione 
 Gelosia (Stuff) – episodio della seconda stagione di How I Met Your Mother
 Stuff – film breve realizzato da Johnny Depp e Gibbi Haynes nel 1994